La saison 2009 du Championnat du Kenya de football est la quarante-sixième édition de la première division au Kenya, organisée sous forme de poule unique, la Premier League, où toutes les équipes se rencontrent deux fois au cours de la saison. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de Nationwide League, la deuxième division kenyane.

La saison se termine par deux énormes surprises. Tout d'abord, c'est l'un des clubs promus de deuxième division, Sofapaka FC, qui remporte le championnat après avoir terminé en tête du classement final, avec six points d'avance sur le tenant du titre, Mathare United et huit sur Thika United. Il s'agit du tout premier titre de champion du Kenya de l'histoire du tout jeune club (fondé en 2004 seulement). En Coupe du Kenya, c'est l'autre promu, l'AFC Leopards qui s'impose en finale face à Congo United FC, club de D2, dans une édition de Coupe marquée par de très nombreux forfaits de la part des clubs de l'élite.

Qualifications continentales 
Deux places en compétitions continentales sont réservées aux clubs kényans : le champion se qualifie pour la Ligue des champions de la CAF 2010 et la Coupe Kagame inter-club 2010 tandis que le vainqueur de la Coupe du Kenya obtient son billet pour la Coupe de la confédération 2010.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat du Kenya de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat du Kenya de football
Kenya
2009 au Kenya